Celsius kan syfta på:

 Grad Celsius (°C) – temperaturskala
 Anders Celsius (1701–1744) – svensk naturforskare och Celsiusskalans upphovsman
 Celsius (släkt) – en svensk släkt där en gren adlats med namnet von Celse
 4169 Celsius – asteroid
 Celsius (månkrater) – nedslagskrater på månen
 Celsius Industrier AB – en tidigare svensk försvarsindustrikoncern
 Celsiusskolan – gymnasieskola i Uppsala
 Celsius (energidryck) – ett svenskt varumärke för energidrycker